Арв'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 200 км на північний схід від Марселя, 60 км на північний схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 183 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 369,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Арв'є на сайті французького Національного інституту географії
 Арв'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арв'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи